Голенищево — деревня в Красноуфимском округе Свердловской области.

География 
Голенищево расположено на правом берегу реки Бугалыш, в 38 километрах на юго-юго-восток от административного центра округа и района — города Красноуфимска.

Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
В Голенищеве две улицы — Заречная и Трактовая — и один переулок — Мостовой.

Знаменитые уроженцы 
 Голенищев, Пётр Ефимович — российский политический деятель, председатель Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области (1998—2000), член Совета Федерации (1999—2000).

Литература

Ссылки 
 О Красноуфимском округе

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования Красноуфимский округ
Населённые пункты на Бугалыше